La saison 2001-2002 du Championnat de Croatie de football est la  de la première division croate. 

Le championnat change de formule par rapport à l'année dernière : les 16 équipes de  sont groupées au sein d'une poule unique où chaque équipe rencontre ses adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. Le championnat repasse à 12 clubs la saison prochaine : il y a donc quatre relégations directes en D2 et deux places de barragistes face à des clubs de deuxième division.

Le NK Zagreb termine en tête du classement et remporte le premier titre de champion de Croatie de son histoire.

Les 16 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrages de promotion-relégation 
Les  et  de D1 rencontrent en barrages disputés par matchs aller-retour les vainqueurs des 2 poules de D2 afin de distribuer les 2 dernières places parmi l'élite.

|}

 NK Istra 1961 et NK Vukovar restent en D2 tandis que HNK Šibenik et NK Kamen Ingrad Velika se maintiennent en première division.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Croatie de football

Liens externes 
  RSSSF

Championnat de Croatie de football
Croatie
2001 en Croatie
Sport en Croatie en 2002